Die Saison 2016/17 der Volleyball Champions League begann am 18. Oktober 2016 mit den Qualifikationsrunden für die Gruppenphase. 30 Mannschaften aus 22 Nationen nahmen am Wettbewerb teil. Deutscher Teilnehmer war der Meister Dresdner SC; die Schweiz wurde von Voléro Zürich vertreten.

Modus 
Zwölf Mannschaften waren für die Gruppenphase gesetzt, die übrigen 18 Mannschaften ermittelten in drei Qualifikationsrunden die weiteren vier Teilnehmer. In der Gruppenphase gab es dann vier Gruppen mit jeweils vier Mannschaften. Jedes Team trat zuhause und auswärts gegen jeden der drei Kontrahenten an. Für einen 3:0- oder 3:1-Sieg gab es drei, für einen 3:2-Sieg zwei und für eine 2:3-Niederlage einen Punkt. Die Gruppensieger und die drei besten Gruppenzweiten qualifizierten sich für die Playoffs. Dort ermittelten sie in einer Runde jeweils mit Heim- und Auswärtsspiel drei Teilnehmer für das Final Four. Der Gastgeber des Final Four war als vierter Teilnehmer nach der Gruppenphase direkt qualifiziert. Die besten nicht für die Playoffs qualifizierten Mannschaften spielten im CEV-Pokal weiter.

Gruppenphase

Play-offs 
Die Spiele fanden vom 21. März bis zum 6. April statt.

Final Four 
Beim Final Four am 22. und 23. April in Treviso spielte Imoco Volley Conegliano, das nach dem Abschluss der Gruppenspiele von der CEV bestimmt wurde, gegen die drei in den Play-offs qualifizierten Mannschaften.

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)

2016/17 (Frauen)
Volleyballsaison 2016/17
Frauenvolleyball-Wettbewerb für Vereinsmannschaften